Rur of RUR kan verwijzen naar:

 Roer (rivier), een Duits riviertje dat in het Duits Rur wordt genoemd en bij Roermond in de Maas uitmondt
 RUR (Rechtstreeks uit Richter), een talkshow van Jan Lenferink
 R.U.R. (Rossumovi Univerzální Roboti), een sciencefiction-toneelstuk van Karel Čapek

Zie ook
Ruhr, een Duitse rivier
Ruhrgebied, een Duitse regio